Petro Olijnyk (wojskowy)
 Petro Olijnyk (polityk)